Liste der Baudenkmale in Passow steht für:

 Liste der Baudenkmale in Passow (Mecklenburg), Gemeinde Passow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Schwedt/Oder#Passow, Ortsteil Passow der Stadt Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Liste der Baudenkmale in Veelböken#Passow, Ortsteil Passow der Gemeinde Veelböken, Mecklenburg-Vorpommern